Pitkätsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pitkätsaaret (ö i Finland), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 
2. Pitkätsaaret (ö i Enare träsk, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar